Jelino (en macédonien Желино ; en albanais Zhelina) est un village du nord-ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Jelino. Le village comptait 4110 habitants en 2002. Il est majoritairement albanais.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 4 100
 Bosniaques : 1
 Autres : 9

Voir aussi 
 Jelino

Références 

Village dans la commune de Jelino